Bokkenrijders, Limburgs fenomeen
Bokkenrijder (beeld), beeld in Amsterdam